El municipio de Central (en inglés: Central Township) es un municipio ubicado en el condado de Merrick en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 76 habitantes y una densidad poblacional de 1,8 personas por km².

Geografía 
El municipio de Central se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 42.12 km², de la cual 40,01 km² corresponden a tierra firme y (5,02 %) 2,11 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 76 personas residiendo en el municipio de Central. La densidad de población era de 1,8 hab./km². De los 76 habitantes, el municipio de Central estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Merrick